Teirlinck ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Teirlinck (1879–1967), flämischer Schriftsteller
 Willy Teirlinck (* 1948), belgischer Radrennfahrer